John Mayall's Bluesbreakers, een Britse bluesband
De Bluesbreakers, een Nederlandse bluesband